Le terme anglais Ranger désigne un garde qui se déplace.

Militaires 

 Le mot anglais ranger (prononcé comme en anglais ran-djeur) veut dire garde champêtre. Le mot peut désigner des gardes forestiers, des policiers, ou des militaires (ex : 75th Ranger Regiment, les Rangers canadiens ou les Texas Rangers).

Autres 
Dérivé de ces différents sens, ranger peut aussi désigner :
 des chaussures montantes à lacets et semelles épaisses du type de celles utilisées par l'armée ou les pompiers, la dénomination en français est « botte à lacets » ou « brodequin de marche à jambière attenante » (voir Rangers (chaussure)) ;
 une variante, les rangers éclair, bottes à lacet et fermeture à glissière souvent utilisées par les pompiers : les lacets permettent d'ajuster le serrage et les fermetures à glissière permettent de les mettre rapidement.
 le Programme Ranger, un programme d'exploration de la Lune mis au point par la NASA dans les années 1960 ;
 les Power Rangers, remake américain de série télévisée sentai ;
 une classe d'aventuriers dans les jeux de rôle, parfois surnommée rôdeur ;
 le Ranger, personnage du Donjon de Naheulbeuk appartenant à la classe éponyme ;
 le Ranger, de son vrai nom « Ranger », est un personnage fantastique de plusieurs scénarios amateurs de heroic fantasy diffusés sur Internet (Heaven or Hell, Fantastic Memories etc.) ;
 les Rangers, une équipe de super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics, apparue pour la première fois dans The Incredible Hulk #265, en 1981 ;
 les Rangers, une faction du jeu vidéo Fallout ;
 un groupe de combattants créés par les Minbari afin de contrer l'arrivée des Ombres puis d'aider à maintenir la cohésion entre les mondes non-alignés dans la série Babylon 5 ;
 Ford Ranger ;
 Ranger, une marque automobile de General Motors, commercialisée de 1968 à 1978 ;
 un type d'attraction foraine ;
 la série littéraire L'Apprenti d'Araluen écrite par John Flanagan et dont le titre original est Ranger's Apprentice ;
 dans le guidisme, les « rangers » sont les jeunes filles âgées de 17 à 25 ans ;
 la bande dessinée Rangers publiée par Impéria.
 ranger, un logiciel libre. C'est un gestionnaire de fichiers en ligne de commande.

Équipes sportives 
Rangers désigne également des équipes de football :
 le Rangers Football Club (ou Glasgow Rangers, Écosse) ;
 le Rangers Women's Football Club, section féminine du précédent ;
 le Berwick Rangers Football Club (Écosse) ;
 le Queens Park Rangers Football Club (ou QPR, Angleterre) ;
 le FC Ranger's (Andorre) ;
 le Johannesbourg Rangers Football Club (Afrique Du Sud).

Plusieurs équipes de hockey sur glace en Amérique du Nord se sont également appelées Rangers :
 les Rangers de New York de la Ligue nationale de hockey ;
 les Rangers de Binghamton, ancienne franchise de la Ligue américaine de hockey ;
 les Rangers de Kitchener, franchise junior du Canada faisant partie de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Navires 
 le Ranger, voilier Classe J construit en 1937 ;
 les , navires de guerre américains.
 le Ranger fut l'un des bateaux du pirate Bartholomew Roberts

Géographie 
 Mine d'uranium Ranger

Toponyme 

 Ranger, ville américaine située en Géorgie ;
 Ranger, ville située dans le Texas, aux États-Unis.

Personnes 

 Annie Ranger (1976-), metteuse en scène, comédienne et autrice québécoise ;
 Charles Ranger est un nom de plume ayant été utilisé par Arthur Murphy (1727-1805), écrivain et biographe britannique ;
 Henry Ward Ranger (1858-1916), peintre américain ;
Rami Ranger (1947-), homme d'affaires britannique.

Notes et références

Notes

Références